Les élections législatives costariciennes de 2002 ont eu lieu le , le même jour que l'élection présidentielle. Le Parti unité sociale-chrétienne remporte le plus grand nombre de suffrages et de sièges, tandis que leur candidat à la présidentielle arrive en tête au premier tour.

Résultats

Références 

Costa Rica
2002
2002 au Costa Rica
Politique en février 2002